Зерка́льное — топоним.

Населённые пункты 
 Зеркальное — село в Кавалеровском районе Приморского края России.
 Дзеркальное (также Зеркальное; ) — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области Украины.

Озёра 
 Зеркальное — озеро в Алтайском крае России.
 Зеркальное — озеро в Ленинградской области России.
 Зеркальное — озеро в Кавалеровском районе Приморского края России.
 Зеркальное — озеро на острове Парамушир (Россия).

См. также 
 Зеркальная
 Зеркальный